Otto Wermuth ist der Name folgender Personen:

* Otto Wermuth (Landrat) (um 1885–1919), deutscher Verwaltungsbeamter
 Otto Wermuth (Marineoffizier) (1920–2011), deutscher Marineoffizier